Noreena är ett släkte av fjärilar. Noreena ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Noreena